Эспино́са — испанская () и португальская () фамилия. Известные носители:

 Эспиноса, Анагабриэла (род. 1982) — победительница конкурса красоты «Мисс Интернешнл-2009».
 Эспиноса, Анхель (1966—2017) — кубинский боксёр, чемпион мира.
 Эспиноса, Бернардо (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Эспиноса, Брайан (род. 1994) — коста-риканский футболист.
 Эспиноса, Гонсало (род. 1990) — чилийский футболист.
 Эспиноса, Даниэль (род. 1977) — шведский режиссёр.
 Эспиноса, Джованни (род. 1979) — эквадорский футболист.
 Эспиноса, Елена (род. 1960) — испанский политик, член ИСРП.
 Эспиноса, Исаура (род. 1956) — мексиканская актриса театра, кино и телевидения.
 Эспиноса, Кристиан (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Эспиноса Крус, Марисоль (род. 1967) — перуанский политик.
 Эспиноса, Луисито (род. 1967) — филиппинский боксёр.
 Эспиноса, Мария дель Росарио (род. 1987) — мексиканская тхеквондистка.
 Эспиноса, Марк Деймон (род. 1960) — американский актёр.
 Эспиноса, Мигель (1926—1982) — испанский писатель.
 Эспиноса, Миссаэль (род. 1965) — мексиканский футболист.
 Эспиноса, Николас (1795—1845) — центральноамериканский военный и политический деятель.
 Эспиноса, Паола (род. 1986) — мексиканская прыгунья в воду.
 Эспиноса, Патрисия (род. 1958) — мексиканский дипломат, министр иностранных дел Мексики в 2006—2012 годах.
 Эспиноса, Роджер (род. 1986) — гондурасский футболист.
 Эспиноса, Сесар (1900—1956) — чилийский футболист.
 Эспиноса, Фернандо (род. 1983) — мексиканский футболист.
 Эспиноса, Хавьер (род. 1992) — испанский футболист.
 Эспиноса, Хасинто Херонимо (1600—1680) — испанский исторический живописец, сын художника Херонима Родригеса Эспиносы.
 Эспиноса, Херардо (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Эспиноса, Херман (1938—2007) — колумбийский писатель.
 Эспиноса, Хосе Анхель (1922—2015) — мексиканский киноактёр и композитор.
 Эспиноса, Хуан (? — XIX в.) — центральноамериканский политик.
 Эспиноса, Хуан Хавьер (1815—1870) — президент Эквадора.
 Эспиноса, Эстебан (род. 1997) — коста-риканский футболист.
 Кирос Эспиноса, Уильям (род. 1994) — коста-риканский футболист.

См. также 
 Эспиноса Полит, Аурелио (1894—1961) — эквадорский писатель, поэт, литературный критик.
 Гарсиа Эспиноса, Хулио (1926—2016) — кубинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Солер-Эспиноса, Сильвия (род. 1987) — испанская теннисистка.
 Эспиноса Гарсес, Мария Фернанда (род. 1964) — эквадорский политик, государственный и дипломатический деятель.
 Эспиноса-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Эспиноса-де-лос-Монтерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Примечания